Als Buttermilchturm wird bezeichnet:

 der Glockenturm der Totenkirche in Treysa
 ein Turm der Stadtbefestigung der Stadt Marienburg